Det finns flera personer med namnet Robin Jonsson, se:

 Robin Jonsson (ishockeyspelare)
 Robin Jonsson (fotbollsspelare)